Женская сборная Израиля по хоккею с шайбой представляет Израиль на международных турнирах по хоккею с шайбой. Управляется Федерацией хоккея Израиля.

История 
Женский хоккей в Израиле не развивается отдельно от мужского. Девушки играют в чемпионатах страны в мужских командах, а также в новых израильских лигах, таких как (OneIce Hockey League (OIHL)).
В рамках подготовки к чемпионату мира, женская сборная Израиля играет во второй лиге чемпионата Израиля. Это первое выступление сборной.
Первым тренером сборной был Тай Ньюберри, который, работая в тренерском штабе мужской сборной Литвы, привёл её в турнире Группы А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 года к победе.

Свой первый матч сборная провела ровно 30 лет спустя и в тот же день, когда мужская сборная Израиля провела свой первый матч (22 марта 1992 года).
Первую и пока единственную шайбу на чемпионатах мира, забросила Хен Котлер, как и её сестра Шани Котлер, воспитанница клуба Драгонс Нес-Циона и своего отца, тренера сборной Бориса Котлера.
Костяк сборной составили хоккеистки Маккаби Цеирей Метула и ХК Метула тренером которых является другой тренер сборной Борис Миндель.

Состав команды 
Состав сборной на сайте Элитпроспект

Хоккеистки, входившие в предварительный список

Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 (женщины)

Таблица

Видео

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации хоккея Израиля
 Сборные Израиля по хоккею с шайбой
 Сборные Израиля на сайте IIHF

Сборные Израиля по хоккею с шайбой
Израиль